Hans Wachter ist der Name folgender Personen:

* Hans Wachter (Politiker) (1891–1953), deutscher Politiker, Bürgermeister von Fürstenfeldbruck
 Hans Wachter (Bildhauer) (1931–2005), deutscher Bildhauer
 Hans-Joachim von Wachter (* 1964), deutscher Verwaltungsjurist

Siehe auch:
 Johann Wachter